Adalberto de Prusia (Potsdam, 14 de julio de 1884 - La Tour-de-Peilz, 22 de septiembre de 1948) fue hijo del Káiser Guillermo II de Alemania y de su primera esposa, la princesa Augusta Victoria de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.

Matrimonio 
Se casó con la Princesa Adelaida "Adi" de Sajonia-Meiningen (16 de agosto de 1891 - 25 de abril de 1971), el 3 de agosto de 1914 en Wilhelmshaven, Alemania, y tuvieron por hijos a:

Descendientes 

Princesa Victoria Marina, nacida muerta el 4 de septiembre de 1915.
Princesa Victoria Marina de Prusia (11 de septiembre de 1917 - 21 de enero de 1981) la cual se casó con un abogado norteamericano y tuvo descendencia.
Príncipe Guillermo Víctor de Prusia (15 de febrero de 1919 - 7 de febrero de 1989), se casó en Donaueschingen el 20 de julio de 1944 con la condesa María Antonia de Hoyos (Hohenthurm, 27 de junio de 1920 - Marbella, 1 de marzo de 2004), y tuvieron como hijos a:
Princesa María Luisa (nacida en Constanza, el 18 de septiembre de 1945), la cual se casó en Donaueschingen el 22 de mayo de 1971 con el conde Rodolfo de Schönburg-Glauchau, nacido el 25 de septiembre de 1932 en Wechselburg; han tenido descendencia. Residen en Marbella. La princesa preside la Asociación Concordia contra el Sida de Marbella. 
Príncipe Adalberto Alejandro Federico Joaquín Cristián (nacido en Constanza, el 4 de marzo de 1948), que se casó en Glentorf el 14 de junio de 1981 con Eva María Kudicke (nacida en Shahi, Irán, el 30 de junio de 1951); han tenido descendencia.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Caballeros con cadena de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja (con corona)
Caballeros de primera clase de la Orden de la Corona de Prusia
Grandes comendadores de la Orden de la Casa Real de Hohenzollern con Espadas
Condecorados con la segunda clase de la Cruz de Hierro
Condecorados con la primera clase de la Cruz de Hierro
Cruces de Honor de 1° Clase de la Orden de la Casa principesca de Hohenzollern
Caballeros de la Orden del Elefante
Galardonados con la Orden de la Fidelidad
Caballeros de la Cruz Hanseática de Bremen
Grandes cruces de la Orden de Luis
Grandes cruces con corona de gemas de la Orden de la Corona wéndica
Grandes cruces con corona de oro de la Orden del duque Pedro Federico Luis
Miembros de primera clase de la Cruz de Federico Augusto
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Grandes cruces de la Orden del Halcón Blanco
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Grandes cruces de la Orden de la Torre y de la Espada
Miembros de la Academia de las Artes de Berlín
Nacidos en Potsdam
Personas de la Provincia de Brandeburgo